Sydbank Stadion er hjemmebane for Varde IF.

Eksterne henvisninger 
 Information om Sydbank Stadion på stadions.dk

Fodboldstadioner i Danmark
Varde
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Varde Kommune